Хильтунен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хильтунен, Онни (1895—1971) — финский политик.
 Хильтунен, Петри (род. 1967) — финский художник-карикатурист, иллюстратор.
 Хильтунен, Эйла (1922—2003) — финский скульптор.
 Хильтунен, Юкка (род. 1955) — финский актёр.